Babou ist der Familienname folgender Personen:
 Philibert Babou (um 1484–1557), Surintendant des Finances unter König Franz I.
 Jean Babou (1511–1569), französischer Militär
 Françoise Babou de La Bourdaisière (um 1542–1592), französische Adlige
 Philibert Babou de La Bourdaisière (1513–1570), französischer Kardinal 

Siehe auch:
 Babou de La Bourdaisière
 Baboua
 Babow
 Babot